Desa Kanoman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kanoman (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kanoman (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 

Robotskapade Indonesienförgreningar